Лак-ки-Парл ():

 Лак-ки-Парл — округ в штате Миннесота, США.
 Лак-ки-Парл — тауншип в округе Лак-ки-Парл, Миннесота, США.
 Лак-ки-Парл — река в США.